Зелёная партия Луизианы — политическая партия штата Луизины, является отделением Зелёной партии США.

История 
Партия была основана во время двухдневного съезда 31 августа и 1 сентября 2002 года в Новом Орлеане. Партия была официально зарегистрирована штатом Луизиана 8 августа 2005 года.

Кандидаты 
В 2001 году бывший член партии «Черные Пантеры» и общественный деятель  баллотировался в городской совет Нового Орлеана. Его предвыборная программа была основана на реформе уголовного правосудия, прав трудящихся и жилищных вопросов. Хотя Рахим и не получил место в избирательном бюллетене, но его кандидатура была поддержана зарождающейся зелёной партией.

В 2003 году партия выдвинула трех кандидатов. Джейсон Невилл баллотировался в  по округу Аллен, заняв третье место с 1528 голосами. Дэн Томпсон баллотировался в Палату представителей штата Луизиана по округу Танджипахоа и набрал 1,152 (8 %) голосов, заняв четвёртое место. Лес Эвенчик также баллотировался в Палату представителей в округе Сент-Джеймс и набрал 754 голоса.

В 2008 году Малик Рахим был кандидатом от партии во . Его кампания обещания обеспечить соблюдение , открытие новой больницы в Новом Орлеане и защиту водно-болотных угодий . Он занял третье место из четырёх с 1883 голосами (2,82 %).

В 2013 году были проведены выборы в , и Элиот Бэррон баллотировался в него, заняв 12-е место из 14 с 492 голосами (0,5 %) . Баррон снова баллотировался на тот же пост в 2014 году, заняв 9-е (последнее) место с 1655 голосами (0,69 %).

В 2015 году Адриан Джаттнер баллотировался на пост Комиссара сельского хозяйства и лесного хозяйства Луизианы. Он провел малобюджетную кампанию, которая подчеркивала преимущества легализации марихуаны и защиты медоносных пчел. Хотя он занял четвёртое место, набрав 36 180 голосов (3,5 %), но это стало самым лучшим результатом партии Зеленых в Луизиане на сегодняшний день, по общему количеству голосов или по проценту.

В 2016 году Баррон снова баллотировался в Конгресс, на этот раз в ; он занял 6-е место из 7 с 6 717 голосами (2,1 %).

В 2018 году Морган Мосс-младший баллотировался на пост мэра  и занял второе место из трех с 219 голосами или 37 %.

Результаты голосования за кандидатов в президенты

Примечания 

Политические партии, основанные в 2002 году
Зелёные политические партии
Политика Луизианы
Политические партии США